Associació Austríaca de Futbol (del seu nom en alemany Österreichischer Fußball-Bund), organisme rector del futbol a Àustria
 Mode OFB (de l'acrònim en anglès Output Feedback), mode d'operació de sistemes de xifratge per blocs.
 Oficina Francesa de la Biodiversitat, institució pública de l’Estat francès creada el 2019.